Timar puede referirse a:

 Timar, una aldea en la quebrada de Garza, en la Región de Arica y Parinacota, Chile
 Tímar, una localidad en España.
 Timar (tierra), tierra cedida por los sultanes otomanos entre los siglos XIV y XVI.